Haukadalur peut désigner :
 la Haukadalur, une vallée d'Islande de la municipalité de Bláskógabyggð, dans le Sud-Ouest de l'Islande ;
 la Haukadalur, une vallée d'Islande de la municipalité de Dalabyggð, dans l'Ouest de l'Islande ;
 la Haukadalur, une vallée d'Islande de la municipalité d'Ísafjarðarbær, dans le Nord-Ouest de l'Islande.
Homonymie de toponyme